

Integralne części wsi 
 Wg TERYT jest ich 2
 Czysta Woda – część wsi Gapowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Czysta Woda – część wsi Czarnocin w  woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy

Inne 
 Czysta Woda – nieofi. przysiółek wsi Śluza w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz